Thutmose, o anche Thutmosis, Thothmes, Tuthmose o Tuthmosis (in antico egizio: "Nato da Thot") può riferirsi a vari personaggi dell'antico Egitto:

XVIII dinastia egizia
Thutmose I – faraone
Thutmose II – faraone
Thutmose III – faraone
Thutmose IV – faraone
Thutmose – fratello maggiore del faraone Akhenaton
Thutmose – scultore di corte sotto Akhenaton

Altro
4846 Tuthmosis – asteroide della fascia principale